Un circuit est un déplacement, ou un itinéraire, formant une  qui ramène au point de départ.
 Un circuit touristique est un produit touristique comprenant des nuitées dans différents sites et le transport entre ces sites.
 Un circuit automobile est une infrastructure pour la pratique des courses automobiles.
 La course sur circuit est une forme de compétition de sports mécaniques qui se déroule sur routes bitumées fermées à la circulation ou circuits permanents au tracé routier.
 Dans la théorie des graphes, on appelle circuit un chemin dont les deux sommets extrémités sont identiques.
 En sciences économiques, l'école du circuit est un courant hétérodoxe proche des post-keynésiens. Ce courant développe une théorie macroéconomique mettant l'accent sur le rôle de la monnaie (endogène) et sa circulation.
 En électricité et électronique, un circuit électrique est un ensemble de conducteurs qui autorisent le passage d'un courant électrique ;
 un circuit électronique met en œuvre des composants pour réaliser une fonction,
 sa réalisation concrète se présente sous forme de circuit imprimé (sur une carte) ou de circuit intégré (dans un boîtier).
 En télécommunications, un circuit est la ligne, le conducteur ou tout autre support par lequel l'information est transmise.
 Dans le domaine du commerce et de la distribution, un circuit de distribution rassemble l'ensemble des étapes et intermédiaires intervenant dans la distribution des produits entre producteurs et consommateurs.
 Au Canada
 circuit est une ellipse de coup de circuit au baseball.
 Circuit est une revue spécialisée en musique contemporaine.
 Circuit est le magazine de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.
 En droit américain, un Circuit désigne la juridiction territoriale couverte par une Cour d'appel fédérale des États-Unis, recouvrant un ou plusieurs états
  est un film américain de Dirk Shafer qui traite des terreurs qu'éprouve un prostitué à l'idée de vieillir.
 Circuit, une ancienne division politique historique de la Chine et du Japon.
 Lors de la dernière étape du tour de france, on appelle circuit la boucle empruntée par les courreurs une dizaine de fois, la boucke passant par le jardin des tuilerie et l'avenue des champs élysées.